

Patronymie 
 Jean Marcel Robert Guitry (1874-1941), général de corps d'armée français ; mort pour la France.
 Lucien Guitry (1860-1925), comédien français, père de Sacha Guitry.
 Sacha Guitry (1885-1957), comédien, dramaturge, metteur en scène de théâtre, réalisateur, scénariste et dialoguiste de cinéma.
 Geneviève Guitry ou Geneviève de Séréville (1914-1963), actrice française, épouse de Sacha Guitry.
 Aurore Guitry (1980-), arrière-petite-nièce de Sacha Guitry, romancière, metteur en scène.

Toponymie 
 Guitry est une ancienne commune française du département de l'Eure.
 Guitry est un département ivoirien de la Région du Sud-Bandama.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme